Kliewe ist der Familienname von:

 Heinrich Kliewe (1892–1969), deutscher Mediziner
 Heinz Kliewe (1918–2009), deutscher Geowissenschaftler
 Holger Kliewe (* 1963), deutscher Landwirt, Unternehmer und Politiker (CDU)
 Janette Kliewe (* 1973), deutsche Handballspielerin und -trainerin

Siehe auch:
 Gliewe